Begna peut faire référence à :
 Begna, un village dans le comté d'Oppland, en Norvège ;
 Begna, une rivière passant par ce village.